Dyrosaurus — род вымерших крокодиломорфов из семейства дирозаврид (Dyrosauridae) подотряда Tethysuchia, чьи окаменелые остатки обнаружены в отложениях нижнемелового — верхнего эоценового отделов Алжира, Марокко, Туниса, Нигера и Ливии.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на май 2021 года в род включают 2 вымерших вида:
 
  [syn. Crocodilus phosphaticus, Dyrosaurus berneti, Dyrosaurus variabilis, Dyrosaurus thevestensis]
Кроме того, к роду относят виды Dyrosaurus minor и Dyrosaurus paucidens, а также биномен "Dyrosaurus choumovitchi", не имеющий формального описания и, вероятно, являющийся младшим субъективным синонимом типового вида Dyrosaurus phosphaticus.

Примечания 

Вымершие крокодиломорфы